Bílsko ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Bílsko, Gemeinde im Okres Olomouc
 Bílsko, Gemeinde im Okres Strakonice; siehe Bílsko u Vodňan
 Bílsko u Hořic, Gemeinde im Okres Jičín
 Bílsko, Ortsteil von Údrnice, Okres Jičín
 Malé Bílsko, Ortslage von Bílsko u Hořic, Okres Jičín
 Velké Bílsko, Ortslage von Bílsko u Hořic, Okres Jičín